Чемпионат Латвии по шахматам — национальный чемпионат Латвии, регулярно проводится с 1924 года.

История 
Шахматисты профессионального уровня появились в Латвии ещё в XIX веке. Они участвовали в конгрессах Прибалтийского шахматного союза и турнирах, проводимых Рижским шахматным обществом. Лишь с обретением независимости стали проводиться национальные чемпионаты. Первоначально они назывались Латвийскими шахматными конгрессами. Первый Латвийский шахматный конгресс был проведён в 1924 году, с него и начинается история чемпионатов Латвии по шахматам. Чемпионаты проводились в Риге, а иногда в других городах.

Чемпионаты и победители 

 {| class="sortable wikitable"
! Дата проведения !! Место проведения !! Чемпион !! Чемпионка
|-
| 1924 || Рига || Герман Матисон ||
|-
| 1926-7 || Рига || Фрицис Апшениек ||
|-
| 1930-1 || Рига || Владимир Петров ||
|-
| 1932 || Елгава || Мовша Фейгин ||
|-
| 1934 || Рига || Фрицис Апшениек ||
|-
| 1935 || Рига || Владимир Петров ||
|-
| 1937 || Рига || Владимир Петров || Милда Лауберте
|-
| 1938-9 || Рига || Владимир Петров || Элиза Фогеле
|-
| 1941 || Рига || Александр Кобленц || Марта Круминя
|-
| 1943 || Рига || Игорь Жданов || Милда Лауберте
|-
| 1944 || Удельная || Вольдемар Межгайлис ||
|-
| 1945 || Рига || Александр Кобленц ||
|-
| 1946 || Рига || Александр Кобленц ||
|-
| 1947 || Рига || Зигфрид Солманис ||
|-
| 1948 || Рига || Аугуст Страутманис||
Милда Лауберте
|-
| 1949 || Рига || Александр Кобленц || Милда Лауберте
|-
| 1950 || Рига || Вольдемар Межгайлис || Милда Лауберте
|-
| 1951 || Рига || Марк Пасман || Милда Лауберте
|-
| 1952 || Рига || Янис Клявиньш || Милда Лауберте
|-
| 1953 || Рига || Михаил Таль || Милда Лауберте
|-
| 1954 || Рига || Янис Клован || Милда Лауберте
|-
| 1955 || Рига || Айварс Гипслис || Милда Лауберте
|-
| 1956 || Рига || Айварс Гипслис || Милда Лауберте
|-
| 1957 || Рига || Айварс Гипслис || Милда Лауберте
|-
| 1958 || Рига || Израэль Зильбер ||
Зара Нахимовская
|-
| 1959 || Рига || Карлис Класупс||
Зара Нахимовская
|-
| 1960 || Рига || Айварс Гипслис || Милда Лауберте
|-
| 1961 || Рига || Айварс Гипслис || Зара Нахимовская
|-
| 1962 || Рига || Янис Клован || Зара Нахимовская
|-
| 1963 || Рига || Айварс Гипслис || Астра Кловане
|-
| 1964 || Рига || Айварс Гипслис || Астра Кловане
|-
| 1965 || Рига || Михаил Таль || Астра Кловане
|-
| 1966 || Рига || Айварс Гипслис || Бенита Вея
|-
| 1967 || Рига || Янис Клован || Вия Рожлапа
|-
| 1968 || Рига || Янис Клован || Сарма Седлениеце
|-
| 1969 || Рига || Анатолий Шмит || Астра Кловане
|-
| 1970 || Рига || Янис Клован || Астра Кловане
|-
| 1971 || Рига || Янис Клован || Вия Рожлапа
|-
| 1972 || Рига || Лев Гутман || Вия Рожлапа
|-
| 1973 || Даугавпилс(М) Рига(Ж) || Алвис Витолиньш || Тамара ВилертеИнгрида Приедите
|-
| 1974 || Рига || Юзеф ПеткевичВладимир Кирпичников || Вия Рожлапа
|-
| 1975 || Рига || Янис КлованАнатолий Шмит || Астра Голдмане
|-
| 1976 || Рига || Алвис Витолиньш || Илзе Рубене
|-
| 1977 || Рига || Алвис Витолиньш || Астра Кловане
|-
| 1978 || Рига || Алвис Витолиньш || Астра Кловане
|-
| 1979 || Рига || Янис Клован || Ингрида Приедите
|-
| 1980 || Рига || Валерий Журавлёв || Татьяна Воронова
|-
| 1981 || Рига || Александр Войткевич || Астра Голдмане
|-
| 1982 || Рига(М) Юрмала(Ж) || Алвис Витолиньш || Анда Шафранска
|-
| 1983 || Рига || Алвис Витолиньш || Астра Голдмане
|-
| 1984 || Рига || Эдвин Кеньгис || Анда Шафранска
|-
| 1985 || Рига || Алвис ВитолиньшЮзеф Петкевич || Татьяна Воронова
|-
| 1986 || Рига || Янис Клован || Татьяна Воронова
|-
| 1987 || Рига || Эдвин Кеньгис || Татьяна Воронова
|-
| 1988 || Рига || Эдвин Кеньгис || Наталия Еремина
|-
| 1989 || Рига || Эдвин Кеньгис || Ингуна Эрнесте
|-
| 1990 || Рига || Эдвин Кеньгис || Анда Шафранска
|-
| 1991 || Рига || Нормундс Миезис || Анда Шафранска
|-
| 1992 || Рига || Валерий Журавлёв || Анна Хан
|-
| 1993 || Рига || Зигурдс Ланка || Анда Шафранска
|-
| 1994 || Рига || Валерий Журавлёв || Анда Шафранска
|-
| 1995 || Рига || Игорь Раусис || Илзе Рубене
|-
| 1996 || Рига || Даниэль Фридман || Анда Шафранска
|-
| 1997 || Рига || Эдвин Кеньгис || Анда Шафранска
|-
| 1998 || Рига || Марис Кракопс || Дана Рейзниеце
|-
| 1999 || Рига || Артур Нейкшанс || Дана Рейзниеце
|-
| 2000 || Рига || Виестур Мейерс || Дана Рейзниеце
|-
| 2001 || Рига || Гунтар Антомс || Дана Рейзниеце
|-
| 2002 || Рига || Илмар Старостит || Ингуна Эрнесте
|-
| 2003 || Рига || Евгений Свешников || Лаура Рогуле
|-
| 2004 || Рига || Эдвин Кеньгис || Илзе Берзиня
|-
| 2005 || Рига || Эдвин Кеньгис || Лаура Рогуле
|-
| 2006 || Рига || Нормундс Миезис || Лаура Рогуле
|-
| 2008 || Межезерс (Плявинский край) || Евгений Свешников || Илзе Берзиня
|-
| 2009 || Межезерс (Плявинский край) || Виталий Самолин || Лаура Рогуле
|-
| 2010 || Межезерс (Плявинский край) || Евгений Свешников || Лаура Рогуле
|-
| 2011 || Межезерс (Плявинский край) || Артур Нейкшанс || Лаура Рогуле
|-
| 2012 || Рига || Виталий Самолин || Илзе Берзиня
|-
| 2013 || Рига || Игорь Коваленко || Лаура Рогуле
|-
| 2014 || Рига || Игорь Коваленко || Катрина Шкинке
|-
| 2015 || Рига || Артур Нейкшанс || Лаура Рогуле
|-
| 2016 || Рига || Владимир Свешников || Лаура Рогуле
|-
| 2017 || Рига || Артур Бернотас || Линда Круминя
|-
| 2018 || Рига || Никита Мешков || Элизабет Лимановская
|-
| 2019 || Рига || Артур Нейкшанс || Илзе Берзиня
|-
| 2020 || Рига || Зигурдс Ланка || Лаура Рогуле
|-
| 2021 || Рига || Роланд Берзиньш || Лаура Рогуле
|-
| 2022 || Рига || Илмар Старостит || Лаура Рогуле
|}

Многократные чемпионы 
 {| class="sortable wikitable"
! # !! Чемпион !! Кол-во раз !! Годы
|-
| 1 ||Янис Клован ||9 ||1954, 1962, 1967-68, 1970-71, 1975, 1979, 1986
|-
| 2 ||Айварс Гипслис ||8 ||1955-57, 1960-61, 1963-64, 1966
|-
| 3 ||Эдвин Кеньгис ||8 ||1984, 1987-90, 1997, 2004-05
|-
| 4 ||Алвис Витолиньш ||7 ||1973, 1976-78, 1982-83, 1985
|-
| 5 ||Владимир Петров ||4 ||1930, 1935, 1937, 1938
|-
| 6 ||Александр Кобленц ||4 ||1941, 1945-46, 1949
|-
| 7 ||Артур Нейкшанс ||4 ||1999, 2011, 2015, 2019
|-
| 8 ||Валерий Журавлёв ||3 ||1980, 1992, 1994
|-
| 9 ||Евгений Свешников ||3 ||2003, 2008, 2010
|-
| 10 ||Фрицис Апшениек ||2 ||1927, 1934
|-
| 11 ||Вольдемар Межгайлис ||2 ||1944, 1950
|-
| 12 ||Михаил Таль||2 ||1953, 1965
|-
| 13 ||Анатолий Шмит||2 ||1969, 1975
|-
| 14 ||Юзеф Петкевич ||2 ||1974, 1985
|-
| 15 ||Нормундс Миезис ||2 ||1991, 2006
|-
| 16 ||Виталий Самолин ||2 ||2009, 2012
|-
| 17 ||Игорь Коваленко ||2 ||2013-14
|-
| 18 ||Зигурдс Ланка ||2 ||1993, 2020
|-
| 19 ||Илмар Старостит ||2 ||2002, 2022
|}

 {| class="sortable wikitable"
! # !! Чемпионка !! Кол-во раз !! Годы
|-
| 1 ||Милда Лауберте ||13 ||1937, 1943, 1948-57, 1960
|-
| 2 ||Лаура Рогуле ||12 ||2003, 2005-06, 2009-11, 2013, 2015-16, 2020-22
|-
| 3 ||Анда Шафранска ||8 ||1982, 1984, 1990-91, 1993-94, 1996-97
|-
| 4 ||Астра Кловане ||7 ||1963-65, 1969-70, 1977-78
|-
| 5 ||Зара Нахимовская ||4 ||1958-59, 1961-62
|-
| 6 ||Вия Рожлапа ||4 ||1967, 1971-72, 1974
|-
| 7 ||Татьяна Воронова ||4 ||1980, 1985-87
|-
| 8 ||Дана Рейзниеце||4 ||1998-2001
|-
| 9 ||Илзе Берзиня ||4 ||2004, 2008, 2012, 2019
|-
| 10 ||Астра Голдмане ||3 ||1975, 1981, 1983
|-
| 11 ||Ингрида Приедите ||2 ||1973, 1979
|-
| 12 ||Илзе Рубене ||2 ||1976, 1995
|-
| 13 ||Ингуна Эрнесте ||2 ||1989, 2002
|}

См. также 
 Командный чемпионат Латвии по шахматам

Примечания

Ссылки 
  (результаты до 1985 года)
  глава «Championships of Republics» (результаты чемпионатов Латвии за 1941—1991)
   глава «Turnīri — Latvijas čempionātu rezultāti» (результаты чемпионатов Латвии за 1924—1993)
  
  
 
 
  (результаты до 1979 года)

Латвия
Шахматы
Шахматные турниры в Латвии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1924 года
1924 год в Латвии
Появились в 1920-е годы в Латвии